Рисова́льщик — многозначный термин.

 Рисовальщик — тот, кто делает рисунки; художник.
 «Рисовальщик» — журнал рисунков-образцов по части технических искусств и предметов домашнего быта; издавался К. Шрейдером в Санкт-Петербурге; выходил в 1858—1859 годах, поначалу 4 раза в год, затем ежемесячно.
 Рисовальщик (фильм) (Sketch Artist, 1992 год) — детективный фильм режиссёра Федона Папмайкла.

См. также 
 Рисунок